La liste des pays par taux d'urbanisation classe les pays du monde par taux d'urbanisation, c'est-à-dire le pourcentage de population urbaine dans la population totale de chaque pays.

Taux d'urbanisation par pays 
Le classement de la Banque mondiale est basée sur les données pour l'année 2016 publiées en ligne. La Banque mondiale est une institution des Nations Unies. Elle est également membre du Groupe des Nations unies pour le développement (GNUD), mais elle recueille et analyse également des informations sur les questions démographiques en se fondant sur des sources internationales et nationales.

Historique du taux d'urbanisation 
La liste suivante présente l'évolution décennale du taux d'urbanisation dans une sélection de pays à partir des années 1960.

Top 50 des populations urbaines par pays 
Voici une liste des 50 pays les plus urbanisés par nombre de citadins, leur population urbaine en 2016, et leur taux de croissance annuel d'urbanisation.

Articles connexes 
 Population urbaine
 Urbanisation
 Liste des villes par population

Notes et références 
 

Urbanisation
Urbanisation
Géographie urbaine